Глен Мюррей:
 Глен Мюррей (род. 1972) — канадский хоккеист.
 Глен Мюррей (род. 1957) — канадский политик, мэр города Виннипег (1998—2004). См. также  
 Мюррей, Гленн